Gailenbach bezeichnet

Ort und Gebäude:
 Gailenbach (Gersthofen), Ortsteil der Stadt Gersthofen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Gutshof Gailenbach, Gutshof im Weiler Gailenbach

Gewässer:
 Gailenbach (Glanbach), rechter Zufluss des Glanbachs im Stadtteil Lehen, Salzburg, Unterwasser der ehemaligen, vom Maxglaner Mühlbach angetriebenen Rauchmühle 
 Gailenbach (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter bei Gailenbach, Stadt Gersthofen, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Koch von Gailenbach, Familienname